Накхонратчасима́:

 Накхонратчасима — крупнейшая провинция (чангват) Таиланда.
 Накхонратчасима — город в одноимённой провинции Таиланда на северо-востоке страны.